Jalgpalliklubi Tallinna Kalev (Football Club Kalev Tallinn) er en estisk fodbold club, der er baseret i Tallinn, der spiller i den Meistriliiga. Grundlagt som Jalgpalliselts Meteor i 1909, skiftede klubben navn til Tallinna Kalev i 1911. De spiller deres hjemmekampe på 11,500 pladser Kalevi Keskstaadion, Tallinn.

Historie

Tidlige år 

Jalgpalliselts Meteor (Fodbold Union Meteor) blev stiftet i 1909 af Tallinn studerende Julius Reinans og Bernhard Adams. Den første træner for holdet var en engelsk hør købmand John Urchard, der også bestilt første sæt af fodbold skjorter. Den første officielle fodboldkamp i Estland blev spillet mellem JS Meteor og Merkuur Tallinn den 6. juni 1909, Meteor vandt kampen 4-2. To år senere, i 1911 holdet sluttede estiske idrætsforening Kalev og skiftede navn til JK Tallinna Kalev.

Sport Tallinn rivalisering 
På 1920'erne den største modstand af estisk fodbold var mellem JK Tallinna Kalev og Sport Tallinn. Det første derby i Tallinn blev spillet i en venskabskamp mellem de to hold på 9 Maj 1920. Fra dette spil, stadioner med plads til 3.000 var næsten altid udsolgt til kampene mellem Kalev og Sport. I 1923, Kalev formået at vinde deres første estiske mesterskabet, da de besejrede Sport Tallinn 1:0 i den afgørende kamp. De fleste af de hold, med spillere som Eduard Ellman-Eelma, Arnold Pihlak og Johannes Brenner, dannede kernen i Estland nationale fodboldhold, som deltog i fodbold tilfælde af Sommer-Ol 1924 i Paris. I 1925, misforståelser og konflikter mellem de vigtigste personer i ENS Kalev og spillere, der kulminerede med udelukkelse af klubben fra Meistriliiga og skuffede spillere sluttede Tallinna Jalgpalliklubi.

For det andet mesterskab 

Mod alle odds Tallinna Kalev opnået deres andet mesterskab. Denne gang den gamle rival Tallinna Sport syntes at være bedre, men i konkurrencen om bedste fire hold, de kunne ikke slå unge team af Kalev. Med spillet slutter 0:0 og SK Tallinna Sport gik på at slå Jalgpalliklubi Tallinn 3:0, Tallinna Kalev nu for at vinde Võitleja Narva med mindst 8 mål. Ved halv tid, Kalev led 7:0 og tilføje fire med resten af spillet betød, at Kalev clinched deres andet estiske championship efter 7 år.

Der er en spekulation, som kredser om estisk historikere, der Kalev vandt mesterskabet tak til match-fixing. "Võitleja Narva og deres målmand Viruvere så lammet, de lader Kalev score 11 mål. Aleksander Lugenberg-Mändvere kom op med en idé til at hjælpe Kalev vinde mesterskabet, han var medlem af JK Kalev bord og fra Narva. Nogen spurgte ham efter kampen, "Hvor meget har du betaler for et mål?" og Lugenberg efter sigende svarede "250 kroner'." (2750 i alt, estiske kroon var knyttet til den svenske krone er på niveau, med en guld-standard for 2480 kroner = 1 kg rent guld)

Kalev i den Sovjetiske Liga 

I 1960, Kalev blev den første og den eneste estiske club til at blive vist i den Sovjetiske Top League. En mulighed opstod, da fodboldforbund af Sovjetunionen besluttede at inddrage flere Sovjetiske Republikker og regioner til superligaen, herunder Baltikum. Deres tørn i Klasse A, som det var også kendt på det tidspunkt, varede i to år. Klubben færdig 19 i 1960 og 22 i 1961-sæsonen i 22-team league. I deres første sæson, lykkedes det at afslutte 19 af 22 hold, efterbehandling i front af kun tre hold, Spartak Vilnius, Neftyanik Baku og Chişinău Moldova. Den følgende sæson forblev deres sidste sæson i den bedste tredjedel af Sovjetiske fodbold, som de var placeret på det sidste, 22. plads, og blev forvist. På trods af dårlige resultater, Kalev formåede at spille nogle gode spil, for eksempel 0:0 mod Lev Yashin's led - Dynamo Moskva og et 2:2 med Spartak Moskva, som sluttede 3rd, at sæson.

Resultater 
 Estisk Champion (2)

Tallinna Kalev i estisk Fodbold

Klubfarver

Spillere

Nuværende trup 
 Som en af 12. april 2019.

Reserve trup 
 8 Marts 2015.

Cheftrænere

Kvindernes hold 
Tallinna Kalev kvindelandsholdet spiller i øjeblikket i Naiste Esiliiga, det andet niveau i den estiske kvinder er fodbold-system.

References

Eksterne henvisninger 
 JK Tallinna Kalev officielle hjemeside (estisk)
 foot.dk 
 weltfussballarchiv.com
 soccerway 

Fodboldklubber i Estland